Karula (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Karula (Haljala), een plaats in Estland, gemeente Haljala
 Karula (Valga), een plaats in Estland, gemeente Valga
 Karula (Viljandi), een plaats in Estland, gemeente Viljandi vald